Marc Licini Lucul·le (cònsol 73 aC), cònsol el 73 aC 
 Marc Licini Lucul·le (pretor), pretor peregrí el 186 aC